Woodcote kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Woodcote, Telford and Wrekin, England, Shropshire, 
 Woodcote, Oxfordshire, England, 
 Woodcote, Bicton – i Bicton, Shropshire, England
 Woodcote, London – en ort i Croydon, Storlondon, England
 Woodcote, Surrey – en ort i Surrey, England

Robotskapade Storbritannienförgreningar